Недорост (,) — чешская и словацкая фамилия.

Известные носители:
 Недорост, Вацлав (род. 1982) — чешский хоккеист, нападающий клуба КХЛ «Донбасс».
 Недорост, Андрей (род. 1980) — словацкий хоккеист, крайний нападающий украинского клуба «Беркут».